SJW steht für:
 Social Justice Warrior, herabsetzende Bezeichnung für Aktivisten in Fragen sozialer Gerechtigkeit, insbesondere Feminismus und Bürgerrechte
 Shijiazhuang Zhengding International Airport (IATA-Code), Flughafen von Shijiazhuang in Nordchina
 Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Schweizer Verlag für Jugendliteratur

sjw steht für:
 Shawnee (Sprache) (ISO-639-3-Code), Algonkin-Sprache der Shawnee

Abkürzung